Connor Crisp, né le 8 août 1994 à Alliston dans la province de l’Ontario au Canada, est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de centre.

Biographie 
Il est repêché par les Canadiens de Montréal en  lors du repêchage de 2013. Il devient professionnel en 2013 avec les Bulldogs de Hamilton dans la Ligue américaine de hockey.

Statistiques 

|-
| 2010-2011 || Otters d'Érié || LHO ||48 ||5 ||0 ||5 ||45 ||7 ||0 ||0 || 0||4 
|-
| 2011-2012 || Otters d’Érié || LHO ||6 ||0 ||1 || 1|| 4||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2012-2013 || Otters d’Érié || LHO ||63 ||22 ||14 ||36 ||139 ||- || -|| -|| -||-
|-
| 2013-2014 || Wolves de Sudbury || LHO ||67 ||28 ||27 ||55 ||120 ||5 ||1 ||1 ||2 ||10
|-
| 2013-2014 || Bulldogs de Hamilton || LAH ||7 ||2 ||0 ||2 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2015-2016 || Bulldogs de Hamilton || LAH ||39 ||2 ||3 ||5 ||102 ||- ||- || -||- ||-
|-
|2016-2017 || IceCaps de Saint-Jean || LAH ||10 ||0 ||0 ||0 ||25 ||- ||- ||- || -||-
|-
|2016-2017 || IceCaps de Saint-Jean || LAH ||7 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2016-2017 || Beast de Brampton || ECHL ||43 ||14 ||19 ||33 ||60 ||12 ||3 ||2 ||5 ||16
|-
|2017-2018 || Walleye de Toledo || ECHL ||44 ||16 ||14 ||30 ||95 ||9 ||0 ||3 ||3 ||22

Références 

Naissance en août 1994
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Otters d'Érié
Joueur des Wolves de Sudbury
Choix de repêchage des Canadiens de Montréal
Joueur des IceCaps de Saint-Jean
Joueur des Bulldogs de Hamilton
Joueur du Beast de Brampton
Joueur du Walleye de Toledo